Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Аранча Санчес Вікаріо і Гелена Сукова. Ця поразка завадила їм здобути календарний Великий шолом у парному розряді 1993 року.

Санчес Вікаріо і Сукова виграли титул, перемігши у фіналі пару Аманда Кетцер і Інес Горрочатегі з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 1993 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1993 в американському спорті